I Take This Woman steht für:
 I Take This Woman (1931), US-amerikanischer Film von Marion Gering aus dem Jahr 1931
 I Take This Woman (1940), US-amerikanischer Film von W. S. Van Dyke aus dem Jahr 1940